En théorie des graphes, une clique est un ensemble de sommets deux-à-deux adjacents.

 Dans les armées, une clique désigne également une fanfare ou une musique militaire. Dans un régiment, elle correspond à un groupe d'instruments : tambours, clairons, caisses claires, trompettes, etc. Par extension, une clique est aussi un ensemble de musiciens civils, jouant ces mêmes instruments et interprétant des musiques militaires ou des musiques rythmées entraînantes.

 En linguistique et sémantique, une clique est un ensemble de mots synonymes dans un même espace sémantique, ou contexte; par exemple 'lettre' aura pour synonymes caractère dans un contexte donné, mais enveloppe ou missive dans une autre contexte; sur la présente page, le mot 'clique' a lui-même des synonymes variés et non tous interchangeables selon le contexte.

 En psychologie sociale et en psychologie de l'adolescent, une clique désigne un groupe structuré d'amis qui ont des relations personnelles et agissent ensemble ; on distingue ce concept de celui proche de gang, qui décrit un groupe plus large fondé non sur des relations personnelles, mais sur une identité, image ou réputation, commune. L'appartenance à une clique ou à un gang est typique de l'adolescence et diminue avec l'âge (Brown et Klute, 2003).
 Une clique, ou coterie est aussi un terme péjoratif pour caractériser un groupe restreint qui a pris le pouvoir dans une région, ainsi
 la Clique du Château était un groupe de riches familles au Bas-Canada au début du ,
 la Clique du Plateau Mont-Royal, un terme décrivant une certaine élite ou intelligentsia, réelle ou fictive, qui imposerait ses vues et son influence sur l'ensemble du Québec à partir de la ville de Montréal, et plus précisément à partir d'un de ses arrondissements.
 la kliq, ou clique, est un groupe de catcheurs,
 Les cliques sont les noms donnés à des factions de seigneurs de la guerre chinois, telles que :
 La Clique de l'Anhui ;
 La Clique du Fengtian ;
 L'Ancienne clique du Guangxi ;
 La Clique du Guangxi ;
 La Clique des Ma ;
 La Clique du Shanxi ;
 La Clique du Xinjiang ;
 La Clique du Yunnan ;
 La Clique du Zhili.
 Dans le domaine de l'économie industrielle, on parle aussi de clique lorsqu'un groupe de sociétés est connecté par un ou plusieurs administrateurs.

 Clique est une chanson des rappeurs américains Kanye West, Jay-Z et Big Sean (2012).
 Clique est le nom d'un magazine de culture populaire de Canal+ en 2013-2014, présenté par Mouloud Achour et qui continue à travers une chaîne télévisée Clique TV.
 The Clique est le nom d'un groupe de peintres préraphaélites fondé par Richard Dadd et Augustus Egg.
 The Clique, un film réalisé par Michael Lembeck sorti en 2008.
 La Clique (Undergrads) est une série télévisée d'animation américano-canadienne en treize épisodes de , créée par Pete Williams et diffusée aux États-Unis entre le  et le  et au Canada sur Télétoon.

Voir aussi 
 , une page d'homonymie regroupant les mots ou acronymes clic et klick.